Никола́й Косте́нко:
 Костенко, Николай Иванович — учёный-юрист-международник, профессор.
 Костенко, Николай Николаевич (1907—1994) — учёный-геолог, Заслуженный геолог-разведчик Казахстана.
 Костенко, Николай Фёдорович (1913—1993) — молдавский писатель. Примечания